Osoi se poate referi la:

 Moldova
 Osoi, Suceava
 Osoi (Comarna), Iași
 Osoi (Sinești), Iași
 Transilvania
 Osoi (Aszó), Cluj

Toponime românești